Laínz kan som auktorsförkortning betyda:

 José María Laínz Ribalaygua
 Manuel Laínz

Robotskapade auktorsförkortningar